Форд Биби<ref>Форд Биби на сайте kinonavigator.ru</ref>, реже — Биб (; ) — американский сценарист и кинорежиссёр, менее известен как кинопродюсер.

 Биография 
Форд Биби родился 26 ноября 1888 года в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США). Поначалу был писателем-фрилансером, успешно занимался рекламой, а в 1916 году переехал в Голливуд. Его сразу взяли на работу сценаристом, а спустя ещё пять лет Биби начал режиссировать фильмы. Основная часть работ Биби — малобюджетные фильмы категории B, вестерны и приключенческие киносериалы: его даже называли «экспертом по созданию хоть чего-то из ничего». С 1936 по 1945 год он работал на киностудию Universal Pictures, с 1947 по 1952 год — на . В 1959 году 71-летний кинематографист окончил свою карьеру.

Форд Биби скончался в день своего 90-летнего юбилея, 26 ноября 1978 года, в городе Лейк-Элсинор (штат Калифорния).

 Личная жизнь 
В декабре 1912 года Биби женился на девушке по имени Франсис Кэролайн Уилли. В 1929 году она скончалась, от брака осталось четыре дочери и сын, Форд Биби-младший (1913—2006), который стал малоизвестным режиссёром.

12 февраля 1933 года Биби женился на женщине по имени Китти Уинифред Делеванти, дочери киноактёра  (1889—1975). Пара прожила вместе 45 лет до самой смерти режиссёра. От брака остался сын Майк.

 Избранная фильмография 

 Сценарист Около 125 лент за 43 года (1916—1959); 28 из них короткометражные 1921 —  / The White Horseman 1921 —  / Winners of the West 1924 —  / The Law Forbids 1926 —  / The Outlaw Express 1930 —  / The Phantom of the West 1931 —  / King of the Wild 1931 —  / The Vanishing Legion 1931 —  / Alias – the Bad Man 1931 —  / The Galloping Ghost 1931 —  / The Lightning Warrior 1932 —  / The Shadow of the Eagle 1932 —  / The Last of the Mohicans 1934 —  / The Law of the Wild 1935 —  / Tumbling Tumbleweeds 1939 —  / Riders of Black River 1946 —  / My Dog Shep 1948 —  / Shep Comes Home 1950 —  / Davy Crockett, Indian Scout 1952 —  / African Treasure 1952 —  / Bomba and the Jungle Girl 1954 —  / Killer Leopard Режиссёр Около 100 лент за 26 лет (1921—1923, 1931—1955); 33 из них короткометражные 1921 —  / The White Horseman 1931 —  / The Vanishing Legion 1932 —  / The Shadow of the Eagle 1932 —  / The Last of the Mohicans 1935 —  / The Adventures of Rex and Rinty 1936 —  / Ace Drummond 1937 —  / Jungle Jim 1937 —  / Wild West Days 1937 —  / Radio Patrol 1937 —  / Tim Tyler's Luck 1938 — Путешествие Флэша Гордона на Марс / Flash Gordon's Trip to Mars 1939 —  / The Phantom Creeps 1939 —  / Buck Rogers 1939 —  / The Oregon Trail 1940 — Зелёный Шершень / The Green Hornet 1940 —  / Flash Gordon Conquers the Universe 1940 —  / Winners of the West 1940 —  / Junior G-Men 1940 — Зелёный Шершень наносит ответный удар / The Green Hornet Strikes Again! 1941 —  / Sky Raiders 1941 —  / Riders of Death Valley 1941 —  / Sea Raiders 1941 —  / The Masked Rider 1941 —  / The Thrifty Pig (пропагандистский к/м м/ф; в титрах не указан)
 1942 —  / Don Winslow of the Navy 1942 — Решение Дональда / Donald's Decision (пропагандистский к/м м/ф; в титрах не указан)
 1942 —  / Overland Mail 1942 —  / Night Monster 1944 — Месть человека-невидимки / The Invisible Man's Revenge 1944 — ? / Enter Arsène Lupin 1946 —  / My Dog Shep 1947 —  / Six-Gun Serenade 1948 —  / Shep Comes Home 1949 —  / Bomba, the Jungle Boy 1949 —  / Texas Manhunt 1952 —  / African Treasure 1952 —  / Bomba and the Jungle Girl 1954 —  / Killer Leopard 1955 —  / The Adventures of Champion (6 эпизодов)

 Продюсер 
 1942 —  / Gang Busters (ассоциативный)
 1942 —  / Night Monster 1943 —  / The Adventures of Smilin' Jack 1943 — Сын Дракулы / Son of Dracula 1944 — Месть человека-невидимки / The Invisible Man's Revenge 1944 — ? / Enter Arsène Lupin (ассоциативный)
 1954 —  / Killer Leopard''

Примечания

Ссылки 

Режиссёры вестернов
Кинорежиссёры-фантасты